Interlingva nyelv (interlingua alakban is használatos), naturalista mesterséges nyelv.
 Latino sine flexione nyelv, Giuseppe Peano által készített mesterséges nyelv, ismeretes interlingua néven is.
 Occidental nyelv, ismert nevén az interlingue, Edgar de Wahl által készített nyelv.